Saraband kan syfta på

Saraband (dans) – en spansk dans från 1500-talet
Saraband (1948) – en brittisk film från 1948
Saraband (2003) – en svensk-dansk-finsk-italiensk-norsk-tysk TV-film från 2003 av Ingmar Bergman